Lamrani peut désigner :
 Laïd Lamrani (1914-1955), membre de l'Armée de libération nationale algérienne ;
 Mohammed Karim Lamrani (1919-2018), homme d'affaires et homme d'État marocain ;
 Saïda Karim Lamrani (1946-), avocate et personnalité du monde des affaires marocaine ;
 Salim Lamrani, enseignant et essayiste français ;
 Wafaa Lamrani (1960-), poète marocaine.